Gagarin kan syfta på:

 Jurij Gagarin (1934-1968), rysk kosmonaut.
 Gagarin (ätt) – rysk fursteätt
 Gagarin Cup – Gagarinpokalen, vinnartrofén i Kontinental Hockey League.

Astronomi 
 1772 Gagarin – en asteroid.
 Gagarin (månkrater) – en nedslagskrater på månen.

Geografi

Armenien 

 Gagarin (ort i Armenien), Gegharkunik,

Ryssland 

 Gagarin, Ryssland – en ort i Smolensk oblast, namngiven efter kosmonauten 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar